Menzies denota un cognome di origine scozzese, variante di Manners e gaelicizzato in Méinn(earach); esiste anche un .

Persone di cognome Menzies 

Alex Menzies, giocatore di calcio scozzese
Archibald Menzies, (1754-1842), medico e biologo britannico; dottore e naturalista sulla nave della spedizione nel Pacifico settentrionale comandata da George Vancouver
Arthur Menzies, (1916-2010), politico e diplomatico canadese
Charles Menzies (antropologo)
Douglas Menzies, giudice della Alta Corte dell'Australia
Gavin Menzies, ex capitano di sottomarino e autore di best seller sulle spedizioni navali cinesi comandate da Zheng He
George Menzies, giocatore di rugby neozelandese
John A. Menzies, giudice del Manitoba
John K. Menzies, ambasciatore statunitense in Bosnia
Neal Menzies, podologo australiano
Robert Menzies, primo ministro australiano
Steve Menzies, giocatore di rugby australiano
Stewart Menzies, capo del British Secret Intelligence Service dal 1939 al 1952
Tobias Menzies, attore
William Cameron Menzies, (1896-1957), regista cinematografico statunitense
Heather Menzies, attrice
Gina Menzies, personalità dei media irlandese

Persone aventi Menzies come nome di battesimo 

Walter Menzies Campbell, leader dei Liberal Democrats del Regno Unito
Iain Menzies Banks, scrittore scozzese

Geografia 
monte Menzies (3.355 m), monte situato nel Territorio antartico australiano
Menzies (Australia), città dell'Australia Occidentale